джерело
 Криниця — обладнане джерело питної води, глибоко викопана й захищена цямринами від обвалів яма для добування води з водоносних шарів землі.
 Криниця — рідковживана назва природного джерела.
 видавництво, часопис
 «Криниця» — видавництво у Києві, що діяло у 1912-14, 1917-20 роках.
 «Криниця» — сучасне видавництво.
 «Криниця» — літературно-мистецький альманах Полтавської організації НСПУ, виходить з березня 1990 року.
 сузір'я
 Криниця — народна назва сузір'я Дельфін.

Топоніми

Криниця — село в складі Червенського району Мінської області.
 Криниця — село в складі Молодечненського району Мінської області.
Водосховище:
 Криниця — водосховище на північному заході від Мінська.
Річка
 Криниця — річка, притока Вавйорки.

Населені пункти та їхні частини
 Криниця — колишня назва міста Криниця-Здруй, Малопольське воєводство
 Криниця — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Криниця — село в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Криниця — село в гміні Сухожебри Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Криниця — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Криниця — село в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Криниця — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Криниця — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Криниця — частина села Лемішув (Лемешув) у гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства

Криниця — село в Богучарському районі Воронезької області.
 Криниця — село в Острогозькому районі Воронезької області.
 Криниця — село в муніципальному утворенні місто-курорт Геленджик Краснодарського краю.
 Криниця — хутір у Тихорєцькому районі Краснодарського краю.

Річки
 Криниця — річка у Воронезькій області, притока Чорної Калитви.

Села:
 Криниця — Полтавська область, Лохвицький район
 Криниця — Львівська область, Стрийський район
 Криниця — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Криниця — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Криниця — Чернігівська область, Носівський район

Річка:
 Криниця — річка, притока Дністра
Заказник:
 Криниця — загальнозоологічний заказник у Тернопільській області.

Особи 

 Карпенко-Криниця Петро (1917—1989) — поет, журналіст. Справжнє ім'я та прізвище — Петро Горбань.

Див. також 
 Криниці
 Криниця-Морська

Примітки